Андре́й Лысе́нко:

 Лысенко, Андрей Витальевич (1851—1910) — русский врач, писатель, общественный деятель.
 Лысенко, Андрей Гаврилович (1916—2000) — заслуженный художник РСФСР, мастер исторической картины, пейзажной и портретной живописи.
  (1915—1984) — советский переводчик из славянских языков.
  (род. 1968) — украинский военный журналист.